Grapperhaus ist der Familienname folgender Personen:

Ferd Grapperhaus (1927–2010), niederländischer Bankmanager, Hochschullehrer und Politiker der Katholieke Volkspartij (KVP) sowie der Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Ferdinand Grapperhaus (* 1959), niederländischer Jurist